Ernie diminutivo di Ernest
Ernie plurale di ernia
Ernie personaggio di Sesamo apriti e dei Muppet Show
Ernie primo nome della striscia a fumetti Piranha Club
ERNIE - generatore di numeri casuali